Le terme Dasserat peut se référer à:

Hydronymes
Rivière Dasserat, un affluent du lac Dasserat, coulant dans Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Lac Dasserat, un cours d'eau faisant partie du lac Kanasuta et se déversant dans la rivière Kanasuta, dans Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Homonymie d'hydronyme